In Seine-Saint-Denis:
Kanton Saint-Denis-Nord-Est (opgeheven)
Kanton Saint-Denis-Nord-Ouest (opgeheven)
Kanton Saint-Denis-Sud (opgeheven)
Kanton Saint-Denis-1 (Seine-Saint-Denis)
Kanton Saint-Denis-2 (Seine-Saint-Denis)
In Réunion:
Kanton Saint-Denis-1 (Réunion)
Kanton Saint-Denis-2 (Réunion)
Kanton Saint-Denis-3
Kanton Saint-Denis-4
Kanton Saint-Denis-5
Kanton Saint-Denis-6
Kanton Saint-Denis-7
Kanton Saint-Denis-8
Kanton Saint-Denis-9